Никола́й Петро́вич Фоми́н:
 Фомин, Николай Петрович (1864—1943) — российский советский композитор, создатель Великорусского оркестра.
 Фомин, Николай Петрович (в монашестве Нифонт; 1885—по видимому 1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Череповецкий.
 Фомин, Николай Петрович (1914—1944) — майор РККА, Герой Советского Союза.